Pasda ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Pasda, deutscher Comiczeichner und Grafiker
 Clemens Pasda (* 1964), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:
 Pasta (Begriffsklärung)